Sakir-Har (također Seker-Har i Skr-Hr ) je bio kralj Hiksa iz Petnaeste egipatske dinastije, koji je vladao nekim dijelom Donjeg Egipta tijekom Drugog međurazdoblja, vjerojatno početkom 16. stoljeća pr. Kr . Prijethodnik mu je bio Salitis, a naslijednik Khyan.